Wellsville es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York (Estados Unidos):

  Wellsville (pueblo); o
  Wellsville (villa).